Voll verrückte Viecher (Originaltitel: Endangered Species) ist eine kanadisch-amerikanische Animationsserie, die seit 2014 produziert wird.

Handlung 
Die Serie dreht sich um das überängstliche Eichhörnchen Mörl, den adrenalinsüchtigen Hasen Billy und der nicht hellen Möwe Karl. Gemeinsam erleben die drei viele Abenteuer und sind trotz ihrer verschiedenen Persönlichkeiten gute Freunde.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird von Nerd Corps Entertainment produziert und wurde erstmals am 3. März 2015 ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 22. Februar 2016 auf dem Disney Channel statt. Weitere deutschsprachige TV-Ausstrahlungen folgten auf Disney XD.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 

Animationsserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre